Medwjediza ist der Name:

 eines Nebenflusses des Don in Russland, siehe Medwediza (Don)
 eines Nebenflusses der Wolga in Russland, siehe Medwediza (Wolga)